La Temporada 1990 del fútbol chileno abarca todas las actividades relativas a campeonatos de fútbol profesional, nacionales e internacionales, disputados por clubes chilenos, y por las selecciones nacionales de este país, en sus diversas categorías, durante 1990.

Torneos locales

Primera división
Esta temporada se jugó con un número par de equipos (16).

Segunda División

Tercera División

Cuarta División

Copa Digeder

Ascensos y descensos

Torneos internacionales 
Véase además Anexo:Clubes chilenos en torneos internacionales

Copa Libertadores 

 Colo-Colo como campeón de la Primera División 1989 (Eliminado en octavos de final frente a  Vasco da Gama, 3(4):3(5))

Universidad Católica  como ganador de la Liguilla Pre-Libertadores 1989 (Eliminado en cuartos de final frente a  Club Olimpia, 4:6)

Selección nacional

Enlaces externos
Base de datos RSSSF
Sitio oficial ANFP
Prensafutbol
Deportes en Terra

Temporadas del fútbol chileno
Deporte en Chile en 1990